Vom Himmel hoch, da komm ich her (Luther), een kerstlied van Martin Luther
 Vom Himmel hoch, da komm ich her (Bach), een bewerking door Johann Sebastian Bach
 Vom Himmel hoch, da komm ich her (Gade), twee bewerkingen door Niels Gade
 Vom Himmel hoch, da komm ich her, een cantate van Felix Mendelssohn Bartholdy